Gustaf Tham kan syfta på:

* Gustaf Tham (1797–1879), svensk riksdagsman och bergshauptman
 Gustaf Tham (1875–1953), svensk företagsledare
 Gustaf Tham (1900–1984), svensk militär